Östersund (gemeente), een gemeente in Zweden
 Östersund (stad), de hoofdstad van deze gemeente